

Cinema e televisione 
Chronicle – film del 2012 diretto da Josh Trank
Chronicle – serie televisiva statunitense del 1963
Chronicle – serie televisiva britannica del 1966

Musica 
Chronicle – album dei L'Arc~en~Ciel del 1999
Chronicle, Vol. 1 – album dei Creedence Clearwater Revival del 1976
Chronicle, Vol. 2 – album dei Creedence Clearwater Revival del 1986
Chronicle – album video dei Chicago Underground Trio del 2007

Pagine correlate 
 Chronicles
 The Chronicle